Jackson Nogueira, mais conhecido como Jackson (Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1981), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante.  

Oriundo da comunidade da Cruzada de São Sebastião no bairro do Leblon-RJ. Foi formado no futsal de base do Clube de Regatas do Flamengo onde, a sede do clube é vizinha desta comunidade.

Títulos 
 Flamengo
Campeonato Carioca: 2001

Boavista
Campeonato Carioca - Série B: 2006 

Seleção Brasileira
Campeonato Sul-Americano Sub-20: 2001

Ligações externas 
Goal 
Euro Sport 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Futebolistas do Brasiliense Futebol Clube
Futebolistas do Esporte Clube Tigres do Brasil
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Goytacaz Futebol Clube
Futebolistas do Porto Alegre Futebol Clube
Futebolistas do Macaé Esporte Futebol Clube
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20